Manuel Clavero puede referirse a:

 Manuel Clavero Arévalo (1926-2021), político español.
 Manuel Clavero Muga (1879-1911), marino militar peruano.
 Manuel López-Quiroga Clavero (1938), músico español, también conocido como autor como Manuel Clavero.

Lugares 
 Distrito de Teniente Manuel Clavero, distrito de la provincia de Putumayo en Perú.
 Liceo Naval Capitán de Corbeta Manuel Clavero, institución educativa pública bajo administración de la Marina de Guerra del Perú